Mulvey ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Mulvey (1882–1957), irischer Politiker
 Callan Mulvey (* 1975), australischer Schauspieler
 Francis P. Mulvey (* 1944), amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Staatsbediensteter, Mitglied des Surface Transportation Boards
 Gráinne Mulvey (* 1966), irische Komponistin
 Grant Mulvey (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Kevin Mulvey (* 1985), US-amerikanischer Baseballspieler
 Laura Mulvey (* 1941), britische feministische Filmtheoretikerin
 Mike Mulvey (* 1963), australisch-englischer Fußballtrainer
 Nick Mulvey (* 1984), englischer Musiker
 Paul Mulvey (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler
 Sinéad Mulvey (* 1988), irische Popsängerin
 Stewart Mulvey (1834–1908), kanadischer Politiker
 William Michael Mulvey (* 1949), Bischof von Corpus Christi